Nicolas Pages, écrivain et plasticien suisse (1970-) ;
 Nicolas Pages, roman de Guillaume Dustan publié en 1999